Kazon steht für:
 eine fiktive Spezies im Star-Trek-Universum, siehe Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum #Kazon
 den bretonischen Namen der französischen Gemeinde Casson